Cantor je priimek več znanih oseb:

 David Cantor (*1954), ameriški igralec in pevec.
 Eddie Cantor (1892—1964), ameriški komik, pevec, igralec in besedilopisec.
 Eric Cantor (*1963), ameriški politik.
 Georg Ferdinand Cantor (1845—1918), nemški matematik.
 Jacob Aaron Cantor (1854—1921), ameriški pravnik in politik.
 Max Cantor (1959—1991), ameriški novinar in igralec.
 Moritz Benedikt Cantor (1829—1920), nemški matematik in zgodovinar matematike.
 Nancy Cantor (*1952), ameriška psihologinja.
 Norman Frank Cantor (1929—2004), kanadski zgodovinar.
 Theodore Edward Cantor (1809—1860), danski biolog.